Niemcy:
 Hohes Kreuz – dzielnica gminy Ilmtal, w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Ilm
 Hoses Kreuz – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Eichsfeld